Декатур (округ, Джорджія)
Декатур (округ, Індіана)
Декатур (округ, Айова)
Декатур (округ, Канзас)
Декатур (округ, Теннессі)